HMS Monkey (1801)
HMS Monkey (1826)
HMS Monkey (1896)